Tholera grisescens är en fjärilsart som beskrevs av Taco Hajo van Wisselingh 1963. Tholera grisescens ingår i släktet Tholera och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
grisescens